Tocantins - estado brasileiro cuja sigla é TO
Terapia ocupacional
To (kana)
.to - código TLD (ccTLD) na Internet para o Tonga

Veja também 
Tó - freguesia portuguesa do concelho de Mogadouro

Desambiguações de siglas